

Sigle 
 Azienda Siciliana Trasporti – azienda di trasporto pubblico siciliana
 Acciai Speciali Terni – acciaieria italiana

Codici 
 AST – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Astoria, Oregon (Stati Uniti d'America)
 AST – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua asturiana
 AST – codice ISO 3166-2:RU dell'Oblast' di Astrachan' (Russia)

Medicina 
 Aspartato transaminasi – un enzima simile all'alanina transaminasi

Persone 
 Balthasar van der Ast – pittore olandese
 Georg Anton Friedrich Ast – filosofo e filologo classico tedesco
 Pat Ast – attrice e modella statunitense

Altro 
 Atlantic Standard Time – fuso orario corrispondente a UTC-4
 Alaska Standard Time – fuso orario corrispondente a UTC-9
 Arabia Standard Time – fuso orario corrispondente a UTC+3